Walter Freeman peut désigner : 
 Walter Freeman (1893-1987), athlète britannique ;
 Walter Jackson Freeman (1895-1972), neurologue américain ;
 Walter Freeman (1887-19?), footballeur britannique ;
 Walter J. Freeman (1927-2016), neurobiologiste américain.